BIC (producent), een fabrikant van balpennen, aanstekers, surfplanken en dergelijke
 Bic (wielerploeg), een voormalige Franse wielerploeg
 Business Identifier Code, ook bekend als Bank Identifier Code
 Bien de Interés Cultural, de Spaanse term voor nationale monumenten
 Bîc, rivier in Moldavië
 Bić, berg in Servië
 Bič (Trebnje), plaats in Slovenië